Donandt ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Donandt (1852–1937), deutscher Politiker und Bürgermeister (Bremen)